Эгнью (Agnew) (фамилия)

 Эгнью, Джейлин (род. 1997) — американская баскетболистка.
 Эгнью, Ли (род. 1971) — шотландский барабанщик, перкуссионист и автор песен.
 Эгнью, Питер (род. 1946) — шотландский музыкант, бас-гитарист.
 Эгнью, Пол (род. 1964) — британский шотландский оперный певец (тенор) и дирижёр.

См. также 
 Агню